Mae Sai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chiang Rai, Thailanda, cu o populație de 86.298 de locuitori și o suprafață de 285,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 8 subdistricte (tambon), care la rândul lor sunt subdivizate în 92 de sate (muban).

Geocodul 7 nu este folosit.

Amphoe în provincia Chiang Rai